Врисак се може односити на:

Вриштање - гласна вокализација.

Уметност, забава и медији

Измишљени ликови
 Врисак (стрип), измишљeни лик у серији стрипова "Спајдермен"

Филмови и телевизија
 Врисак (франшиза), серија америчких хорор филмова.
 Врисак (филм из 1996), први у серији хорор филмова.
 Врисак (ТВ серија), телевизијска адаптација филмске франшизе из 2015. године.